Stati Uniti d'America
 Westover – città della Contea di Shelby, Alabama 
 Westover – borough della Contea di Clearfield, Pennsylvania
 Westover – città della Contea di Monongalia, Virginia Occidentale